Анна фон Йотинген () може да се отнася за:
 Анна фон Йотинген († 16 декември 1410/5 май 1411), дъщеря на граф Лудвиг XI фон Йотинген, омъжена 1363 г. за граф Улрих VII (XIII) фон Хелфенщайн († 1375)
 Анна фон Йотинген († 9 ноември 1436), дъщеря на граф Лудвиг XII (XI) фон Йотинген, омъжена 1397 г. за маркграф Бернхард I фон Баден (1364 – 1431)
 Анна фон Йотинген († 3 декември 1461), дъщеря на граф Фридрих III фон Йотинген, омъжена 1415 г. за граф Георг I фон Вертхайм († 1453/54)
 Анна фон Йотинген († 1517), дъщеря на граф Вилхелм I фон Йотинген, омъжена 1464 г. за Йохан I фон Валдбург цу Траухбург (1438 – 1504)
 Анна фон Йотинген-Йотинген († 19 април 1549), дъщеря на граф Лудвиг XV фон Йотинген-Йотинген, омъжена 1537 г. за фрайхер Фридрих фон Шварценберг-Хоенландсберг (1498 – 1561)
 Анна Елизабет фон Йотинген-Йотинген († 3 юни 1673), дъщеря на граф Лудвиг Еберхард фон Йотинген-Йотинген, омъжена I. 1629 г. за фелдмаршал граф Готфрид Хайнрих фон Папенхайм (1594 – 1632), II. 1642 г. за граф Йохан Филип II фон Лайнинген-Дагсбург-Харденбург (1588 – 1643), III. 1649 г. за пфалцграф и херцог Георг Вилхелм фон Биркенфелд (1591 – 1669)
 Маргарета Анна фон Йотинген-Балдерн († 19 юни 1684), дъщеря на граф Ернст I фон Йотинген-Балдерн, омъжена 1637 г. за граф Йохан Сигизмунд фон Тун-Хоенщайн (1594 – 1646)
 Мария Терезия Анна фон Йотинген-Катценщайн († 12 август 1710), дъщеря на граф Фридрих Вилхелм фон Йотинген-Катценщайн, омъжена за граф Франц Ернст Фугер цу Кирххайм и Вайсенхорн (1648 – 1711)

Източници